Ми́лорад Арсени́евич (; 6 июня 1906, Смедерево, Сербия — 18 марта 1987, Белград, Югославия) — югославский футболист, защитник и полузащитник. После завершения карьеры игрока работал тренером. В качестве игрока выступал за сборную Югославии на Олимпиаде 1928 года и чемпионате мира 1930 года, а затем руководил ею в качестве тренера на Олимпиаде 1948 года, чемпионате мира 1950 года и Олимпиаде 1952 года.

Карьера

Клубная 
Начинал играть в составе клуба «Мачва» из города Шабац (ныне является центром Мачванского округа), в 1926 году перешёл в белградский клуб БСК, в составе которого выступал до 1937 года, сыграв за это время более 500 матчей, и став, вместе с командой, 4 раза чемпионом Югославии и один раз третьим призёром чемпионата Королевства СХС в 1927 году.

В сборной 
В составе главной национальной сборной Югославии выступал с 1927 по 1936 год, провёл за это время 52 матча, отметился одним автоголом. Участник Олимпиады 1928 года и чемпионата мира 1930 года.

Тренерская 
С 1946 по 1954 год работал со сборной Югославии, руководил ею на Олимпиаде 1948 года, чемпионате мира 1950 года и Олимпиаде 1952 года. На обеих олимпиадах выводил команду в финал, однако, в решающем матче югославы оба раза терпели поражение и в итоге довольствовались лишь серебряными наградами.

Достижения

Командные 
Полуфиналист чемпионата мира: (1)
 1930

Чемпион Югославии: (4)
 1930/31, 1932/33, 1934/35, 1935/36 (все с БСК)

3-й призёр чемпионата Королевства СХС: (1)
 1928 (БСК)

Тренерские 
Серебряный призёр Олимпийских игр: (2)
 1948, 1952

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Югославии
Футбольные тренеры Югославии
Футболисты на летних Олимпийских играх 1928 года
Игроки сборной Югославии по футболу
Тренеры сборной Югославии по футболу
Игроки ФК «Мачва»
Игроки ФК ОФК